Мінета (, , ) -

 1) Оолітовий різновид бурих залізняків, який утворює пласти у відкладах догеру Лотарингії й Люксембурґу.
 2) Назва жильної породи. За назвою родовища Мінне (Вогези, Франція). (Elie de Beaumont, 1822).

Література